Juan Emanuel Uriaz Fernández (Rosario, Argentina, 5 de febrero de 1989), es un futbolista argentino que juega como mediocampista en el Sydney Football Club.

Trayectoria 
En el inicio de 2010, fue transferido en calidad de préstamo al Atlético Huila colombiano, donde Uriaz hace su primer partido fuera de su país natal, ante el Deportivo Cali. Después de una buena temporada con el Huila, Uriaz fue vendido en 2011 para el Shanghái Shenhua chino. Un año después, fue para al australiano Sydney Football Club en calidad de préstamo, club donde se ha tornado ídolo de la hinchada.

Futbolistas del Atlético Huila